Pedro Ramos puede referirse a:

 Pedro Ramos Calvo, médico, político y comunicador español;
 Pedro Ramos, escritor y guionista;
 Pedro Ramos, militar argentino del siglo XIX;
 Pedro Ramos, beisbolista cubano del siglo XX.